Кубок наследного принца 2009/2010 — 35-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте goalzz.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2009/2010
Спорт в Саудовской Аравии в 2010 году
Саудовская Аравия